Frenulum (lat. „Bändchen“) ist ein Begriff aus der Anatomie und bezeichnet eine kleine Falte der Schleimhaut, die sich zwischen zwei Organteilen befindet.

Ein Frenulum kommt vor: 
 in der Mundhöhle als Zungenbändchen (Frenulum linguae), siehe Zunge
 in der Mundhöhle als Lippenbändchen an der Innenseite von Ober- sowie Unterlippe (Frenulum labii superioris bzw. inferioris), siehe Lippe
 in der Mundhöhle als Wangenbändchen
 am Penis zwischen Eichel und Vorhaut (Frenulum praeputii penis), siehe Penisvorhaut
 am Kitzler (Frenulum clitoridis) zwischen der Klitoriseichel und der Vorhaut, siehe Klitoris
 am Übergang zwischen Ileum (letzter Abschnitt des Dünndarms) und Caecum (Blinddarm). Es wird als Frenulum valvae ileocaecalis bezeichnet.
 am Übergang zwischen Hirnstamm und Kleinhirn der Ansatz des oberen Marksegels (Frenulum veli medullaris superioris)
 bei den meisten Schmetterlingen als Borste auf den Hinterflügeln, um die beiden Flügelpaare während des Fluges am Retinaculum zusammenzukoppeln; siehe Frenulum (Schmetterling)

Siehe auch:
 Frenulumpiercing
 Lippenbändchenpiercing
 Zungenbändchenpiercing